Камфорное дерево — название, обозначающее некоторые тропические деревья, например:

 Коричник камфорный
 Дриобаланопс ароматный

Литература